Got Your Back (T.I.), een nummer van de Amerikaanse rapper T.I.
 Got Your Back (Pour Habit), een album van de Amerikaanse punkband Pour Habit